90-й чемпионат Европы по конькобежному спорту прошёл 22—24 января 1993 года на катке «Тиалф» в Херенвене, Нидерланды.

Мужчины

Итоговое положение

Женщины

Итоговое положение 
В скобках за фамилией указано количество участий в ЧЕ.

 выделен рекорд чемпионата Европы

 * с падением

 NC = не отобрались на заключительную дистанцию

 DNS = не вышел на старт

Ссылки 
 
 

1993
1993 год в конькобежном спорте
Международные соревнования по конькобежному спорту в Нидерландах
Январь 1993 года
Спорт в Нидерландах в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Херенвене
конькобежный